Bundestagswahlkreis 280 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Calw (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Pforzheim (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Cottbus - Guben - Forst (1990 bis 1998)